Carleton County kan syfta på:

 Carleton County (county i Kanada) – ett county i provinsen New Brunswick
 Carleton County – ett historiskt county i Ontario, se Ottawa